zorganizowana w jakimś celu wyprawa, podróż, misja
 Ekspedycja – program telewizyjny typu reality show
 ekspedycja – pojęcie stosowane w gastronomii
 Ekspedycja. Bogowie z kosmosu – komiks autorstwa Arnolda Mostowicza i Alfreda Górnego – scenariusz oraz Bogusława Polcha – rysunki        
 Ekspedytor – pojęcie związane z wysyłką towarów
 Spedycja

Zobacz też